Das China Open 2012 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 29. September bis 7. Oktober 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Agnieszka Radwańska und im Doppel die Paarung Květa Peschke und Katarina Srebotnik. Siegerin im Einzel wurde die Weltranglisten-Erste und top-gesetzte Wiktoryja Asaranka mit einem Zweisatzsieg über Marija Scharapowa mit 6:3, 6:1. Sieger im Doppel wurde die Paarung Jekaterina Makarowa / Jelena Wesnina, die im Finale Nuria Llagostera Vives / Sania Mirza mit 7:5, 7:5 besiegten.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Peking